Humilladero puede hacer referencia:

 Humilladero, municipio de la provincia de Málaga (España).
 Humilladero, término genérico para referirse a un lugar devoto a las entradas o salidas de los pueblos, con una cruz o imagen religiosa.
 Cruz de término, tipo de humilladero consistente en una cruz. En Aragón se denomina «peirón» o «cruz de suelo»; «pedró», «peiró» o «creu de terme» en Cataluña y Valencia; y «cruceiro» en Galicia.
 Ermita del humilladero, tipo de edificio cristiano de pequeñas dimensiones, normalmente construido extramuros, en un lugar denominado humilladero, con una cruz o imagen, del que toma el nombre.